Быльчино — топоним в России.

 Быльчино — деревня в Валдайском районе Новгородской области. Входит в состав Любницкого сельского поселения.
 Быльчино — платформа Октябрьской железной дороги (Новгородская область).